Domènech oder eine der Variationen Domenech, Domènech und Doménech ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Domenech (* 1959), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Albert Crusat Domènech (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Amédée Domenech (1933–2003), französischer Rugby-Union-Spieler
 Ben Domenech (* 1981), US-amerikanischer Journalist und Blogger
 Emmanuel Domenech (1826–1886), französischer Abbé, Missionar und Schriftsteller
 Francisco Domenech (* 1978), puerto-ricanischer Politiker
 Jaume Doménech (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Josep Domènech i Estapà (1858–1917), katalanischer Architekt des Modernisme Català
 Lluís Domènech i Montaner (1850–1923), katalanischer Architekt des Modernisme Català und Politiker
 Pere Domènech i Roura  (1881–1962), katalanischer Architekt, Sohn von Lluís Domènech i Montaner
 Manuel V. Domenech (1869–1942), puerto-ricanischer Politiker
 Raymond Domenech (* 1952), französischer Fußballspieler und Nationaltrainer
 Roberto Domènech Calatayud (* 2002), spanischer Handballspieler